Россе́тти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Россетти, Бруно (1960—2018) — французский и итальянский стрелок.
 Россетти, Габриэле (1783—1854) — итальянский поэт.
 Россетти, Габриэле (стрелок) (род. 1995) — итальянский стрелок, олимпийский чемпион.
 Россетти, Данте Габриэль (1828—1882) — английский поэт и художник, один из основоположников прерафаэлитизма.
 Россетти, Джино (1904—1992) — итальянский футболист.
 Россетти, Кристина Джорджина (1830—1894) — английская поэтесса, сестра Данте Габриэля Россетти.
 Россетти, Мария Франческа (1827—1876) — английская писательница.
 Россетти, Раффаэле (1881—1951) — итальянский морской инженер, полковник военно-морских сил Италии.
 Россетти, Рето (1909—1994) — эсперантский поэт и прозаик.
  — итальянский композитор XVI века.
 Россетти, Уильям Майкл (1829—1919) — брат Данте Габриэля Россетти, критик и писатель.
  (1901—1950) — эсперантский прозаик.

Составные фамилии 
 Браун-Россетти, Люси Мэдокс (1843—1894) — художница-прерафаэлит, прозаик и модель.

См. также 
 Розетти
 Росетти
 Россет
 «Россети»